Hammarlund ist der Familienname folgender Personen:
 Henning Hammarlund (1857–1922), schwedischer Uhrmacher und Unternehmer
 Pauline Hammarlund (* 1994), schwedische Fußballspielerin
 Sven-Olof Hammarlund (1932–1995), schwedischer Tischtennisspieler und -funktionär

 Siehe auch
 Hammarlund Manufacturing